Андрей Викторович Волков:
 Волков, Андрей Викторович (род. 1948) — художник и живописец.
 Волков, Андрей Викторович (род. 1986) — российский дзюдоист и самбист.